Magazin (, „das Warenlager“) bezeichnet:

 allgemein einen Lagerraum oder -gebäude, siehe Lagerhaltung
 Geordnetes Lagern von Werkstücken, siehe Magazinieren
 Magazin (militärisches Vorratslager), allgemeiner Wirtschaftsraum
 Arsenal, für die Lagerung von Explosivstoffen
 Magazin (Archiv) im Archivwesen
 Depot (Museum), für die Lagerung von Kunstwerken im Museum
 Bergmagazin, Getreidespeicher für Bergleute
 Magazinbeute, eine moderne Form der künstlichen Behausung für Honigbienen in der Imkerei
 Magazin (Waffentechnik), Vorratsvorrichtung für Munition
 Zeitschrift, ein facheinschlägiges Periodikum
 Online-Magazin, Periodikum, das den Lesern online zur Verfügung steht
 Magazinsendung im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen)

Magazin, als Name:
 Magazin (Kino), Hamburger Programmkino
 Magazin (Salzburg), Restaurant in Salzburg, Bauwerk der Moderne
 Magazin (Band), kroatische Musikgruppe
 Magazin (Kurland) eine Veröffentlichung der Lettisch-Literärischen Gesellschaft

Siehe auch:
 Das Magazin